Russkaja (russisch ) steht für folgende geographische Objekte in Russland:
 eine Vielzahl von Flüssen, darunter:
 Russkaja (Korkodon), Nebenfluss des Korkodon
 Russkaja (Makowskaja), Nebenfluss der Makowskaja
 Russkaja (Omolon), Nebenfluss des Omolon
 Russkaja (Tas), Nebenfluss des Tas
 Russkaja (Turuchan), Nebenfluss des Turuchan

 Ortschaften:
 Russkaja (Perm), Dorf in der Region Perm
 Russkaja (Rostow), Siedlung (Sloboda) in der Oblast Rostow
 außerdem Namensbestandteil einer Vielzahl von Ortschaften

Russkaja steht außerdem für:
 Russkaja, österreichische Band

Siehe auch:
 Russki (Begriffsklärungsseite)
 Russkoje (Begriffsklärungsseite)